Bajada est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (1914–1984), mathématicien italien ; 
 Jason Bajada (1925–1993), auteur-compositeur-interprète québécois ; 
  (né en 1983), joueur de football maltais ; 
 Shaun Bajada (né en 1983), joueur de football maltais ; 
 Toni Bajada (vivant en 1565) , espion, messager et héros populaire maltais. 

Patronyme maltais